«Canadair» («Канадэ́р») — канадская авиастроительная компания, созданная в 1944 году. Производитель ряда гражданских и военных самолётов. До своей национализации в 1976 году являлась структурным подразделением ряда крупных авиастроительных корпораций.

В 1986 году была приватизирована и вошла в состав корпорации «Bombardier», составив основу «Bombardier Aerospace».

Военные самолёты, производившиеся «Canadair»:
 «CL-13 Sabre» — модифицированная версия истребителя «North American F-86 Sabre».
 «CF-100 Canuck» — первый реактивный истребитель, разработанный и произведённый в Канаде.
 «CF-104 (CF-111) Starfighter» — американский истребитель «Lockheed F-104 Starfighter», производившийся по лицензии.
 «CF-5 (CF-116) Freedom Fighter» — значительно доработанный американский истребитель «Northrop F-5 Freedom Fighter».
 «CL-84» — экспериментальный самолет вертикального взлета и посадки (СВВП).

Проекты Canadair 

 Velvet Glove - проект ракеты класса воздух-воздух (разработка 1948-1951 гг., в 1952-ом ограниченное производство для тестирования).

Примечания 

Авиастроительные компании Канады
Исчезнувшие компании Канады
Организации по алфавиту
Компании Монреаля